Товия:

 Товия — сын Товита, чьим проводником был ангел Рафаил.
 Товия (Остроумов) (1884—1957) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Молотовский и Соликамский, архиепископ Свердловский и Ирбитский.
 Товия (Цымбал) (1836—1916) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Троице-Сергиевой лавры.

См. также 
 Тобия (значения)